Rueland est un prénom ancien germanique. Il peut faire référence à :

Personnalités 
 Rueland Frueauf l'Ancien (1440-1507), peintre autrichien de compositions religieuses du gothique tardif.
 Rueland Frueauf le Jeune (1470-1545), fils du précédent, peintre autrichien du gothique tardif.

Voir aussi